Хосе́ Мари́я Арге́дас Альтамира́но (, , 
 — , ) — перуанский писатель, переводчик, этнограф.

Биография 
Сын адвоката, в трёхлетнем возрасте потерял мать. Сбежал из дома, когда отец надумал снова жениться, долго жил среди индейцев — их быт и поверья вошли позднее в прозу Аргедаса, стали предметом его изучения как этнографа.

Закончил Главный национальный университете в Лиме. Переводил поэзию кечуа, изучал перуанский фольклор, в частности перевел с кечуа мифы «Боги и люди Варочири», собранные в 1608 году перуанским священником Франсиско де Авила. Дебютировал сборником рассказов «Вода» (1935).

Покончил с собой (застрелился).

Известность и признание 
Наибольшую известность получил роман Аргедаса «Глубокие реки» (1958), он переведён на многие языки. Монографию творчеству Аргедаса посвятил Марио Варгас Льоса (1977).

Публикации на русском языке 
 Глубокие реки. М.: Художественная литература, 1972
Последний танец Расу-Ньити., Чурилья.  // Перуанские рассказы XX века.  Пер. с исп. Сост. и  предисл. Э. Брагинской. М., "Худож. лит.", 1973 г.
 Обычаи и обряды индейцев. Алма-Ата: Казахстан, 1989
 Любовь-Вселенная. Пер. с испанского Н. Земсковой // Латиноамериканская повесть. В 2-х т. Т.1.:Пер. с исп. и порт. / Сост., предисл. и справки об авторах В. Земскова. - М.: Худож. лит., 1989.

Примечания

Литература 
 Vargas Llosa M. La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1996
 José María Arguedas: reconsiderations for Latin American cultural studies. Athens: Ohio University Center for International Studies, 1998
 Franco S.R. José María Arguedas: hacia una poética migrante. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2006

Ссылки 
 
 

Выпускники Университета Сан-Маркос
Писатели Перу
Этнографы Перу
Переводчики Перу
Застрелившиеся в Перу